Thuringen B
Orte in Thuringen